Nabucco Giuseppe Verdi operája
 Nabucco gázvezeték